Mathieu Galdi (1765-1821), personnalité politique italienne ;
 Vincenzo Galdi (1871-1961), photographe et modèle italien.

Autre 
 Galdi, un village du Cameroun

Homonymie de patronyme italien